Robert Williams puede hacer referencia a:

Robert Williams (1894-1931), actor estadounidense.
Robert Williams Wood (1868-1955), físico estadounidense.
Robert L. "Bob" Williams (1931-), baloncestista estadounidense.
Robert Williams (1997- ), baloncestista estadounidense.
Robert Williams (víctima robótica), primera persona fallecida a causa de un robot.
 Robert "Robbie" Williams (1974-), cantante británico.